

Patronyme 
 Henri Longville

Toponyme 

 Newton Longville, Buckinghamshire, Angleterre ;
 
 Longville, ville américaine dans le Minnesota ;
 Longville, census-designated place en Louisiane.